Goseong-gun kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Goseong-gun, Gangwon, kommun, 
 Goseong-gun, Södra Gyeongsang, kommun,